Реду́тна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Редутна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Редутна вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Редутна вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці